«Ночные ястребы» () — кинофильм Брюса Малмута и Гэри Нельсона.

Сюжет 
Двое полицейских Нью-Йоркского департамента полиции Ричард да Сильва и Мэттью Фокс работают на улице. Они устраивают засаду «на живца» и разоружают уличную банду грабителей.

В это же время (в дни Рождества и Нового года) террорист Вульфгар закладывает бомбу в один из лондонских магазинов. При взрыве погибают женщины и дети. Его нанимателям это не нравится — по их мнению, жертвы среди женщин и детей, дискредитируют их движение и их идеи. Курьер Фрэнк, посланный к Вульфгару, приводит за собой группу полицейских, но террорист сначала разоблачает нервничающего курьера, а потом хладнокровно расстреливает прибывших детективов и самого Фрэнка. Однако Вульфгар допустил ошибку — у курьера был паспорт, который он должен был передать Вульфгару. Таким образом, Интерпол получает фотографию террориста. Вульфгар укрывается в Париже, где делает пластическую операцию в подпольной клинике. После чего (убив врача, который проводил операцию) приезжает в США, чтобы успешными терактами восстановить свою подмоченную лондонским взрывом репутацию перед международным террористическим сообществом.

Да Сильву и Фокса к их величайшему недовольству переводят в антитеррористический отряд. Начальство неумолимо: в отряде нужны люди с боевым опытом и знанием местных «крысиных нор». Приехавший специалист из Англии Хартманн читает лекции, среди прочего рассказывает о Вульфгаре и его приспешниках. Он разгадывает план Вульфгара, получив сведения об убитом в Париже хирурге. Вскоре Вульфгар взрывает безлюдное здание и готовит атаку на делегатов ООН. Полиция расследует убийство стюардессы, у которой проживал террорист, в её квартире находят карту с обозначением места взрыва и ночных клубов города. Да Сильва и Хартманн догадываются, что Вульфгар ходит по клубам, где цепляет одиноких женщин, находя у них убежище. Детективы обходят клубы, которые посещала убитая девушка, и один из охранников вспоминает, что видел её с молодым человеком. Да Сильва замечает Вульфгара и пытается сопоставить его лицо с фотопортретом. Вульфгар уходит, но да Сильва окликает его. Происходит погоня в ночном клубе, потом в метро. Прикрываясь женщиной, Вульфгар скрывается, при этом успев ранить Фокса.

Сообщница Вульфгара, Шакка Капур, догадывается о роли Хартманна и убивает его на дипломатическом приёме. Затем Вульфгар и Шакка захватывают вагончик канатной дороги, где среди пассажиров находится несколько делегатов ООН, включая женщину с грудным ребёнком. Ситуация почти безнадёжная. Вульфгар, дабы показать себя с хорошей стороны, отдаёт ребёнка да Сильве, но при этом публично унижает его, заставляя громко произнести фразу: «Мы поставили этот город на колени, полиция бессильна». Вульфгар выдвигает требования — подогнать автобус, и чтобы водителем, который повезёт его, Шакку и заложников, был именно да Сильва. После чего отпускает да Сильву с ребёнком.

Наступает вечер. Да Сильва подгоняет к вагончику автобус. Террористы выводят связанных заложников, прикрываясь ими. В решающий момент да Сильва включает запись лекции Хартманна. Услышав ненавистный голос, поливающий её грязью, Шакка выходит из-за живого щита, и Фокс скашивает её метким выстрелом в голову. Снайперы отсекает Вульфгара от заложников, но ему удаётся скрыться.

Вульфгар является к жене да Сильвы, но полицейский обезвреживает негодяя своим коронным методом — ловлей на живца.

В ролях 
 Сильвестр Сталлоне — детектив-сержант Дик да Сильва.
 Билли Ди Уильямс — Мэттью Фокс, напарник Дика да Сильвы.
 Рутгер Хауэр — террорист Вульфгар.
 Персис Хамбатта — Шакка Холланд (Капур), сообщница Вульфгара.
 Линдси Вагнер — Ирена.
 Найджел Дэвенпорт — Питер Хартманн.
 Джой Спинелл — лейтенант полиции Мунафи.
 Джимм Бивер — пассажир в метро.
 Фредерик Тревес  — инспектор полиции

Саундтрек 
 «Getaway» — Rossington Collins Band
 «Opportunity» — Rossington Collins Band
 «Nighthawking» — Кит Эмерсон
 «Road Fever» — Foghat
 «Slow Ride» — Foghat
 «Last Call» — The Crusaders
 «Love to Ride» — Кит Сайкс
 «Brown Sugar» — The Rolling Stones
 «I’m a Man» — Кит Эмерсон
 «Saoco» — Libre

Ссылки 
 Саундтрек к фильму на imdb 
 Nighthawks на Allrovi
 Nighthawks  на Rotten Tomatoes
 Nighthawks  на Box Office Mojo

Фильмы-боевики США
Фильмы-триллеры США
Фильмы США 1981 года
Фильмы на английском языке
Фильмы Universal Pictures
Фильмы о Нью-Йорке
Фильмы о полицейских